Орджоники́дзевский райо́н — название административных районов в ряде городов и субъектов Российской Федерации, названных в честь Серго Орджоникидзе.

Существующие 

Районы городов:
 Орджоникидзевский район Екатеринбурга
 Орджоникидзевский район Магнитогорска
 Орджоникидзевский район Новокузнецка
 Орджоникидзевский район Перми
 Орджоникидзевский район Уфы

Сельские районы:
 Орджоникидзевский район Хакасии

Упразднённые и переименованные 
 Орджоникидзевский район — район Ростова-на-Дону, упразднённый в 1956 году
 Орджоникидзевский район Ставрополя
 Орджоникидзевский район — в Северо-Осетинской АССР в 1934—1963 годах
 Орджоникидзевский район — название Хангаласского улуса Якутии в 1937—1992 годах

 Орджоникидзевский район Керчи
 Орджоникидзевский район Запорожья — с 19 февраля 2016 года — Вознесеновский
 Орджоникидзевский район Мариуполя — с 28 января 2016 года — Левобережный
 Орджоникидзевский район Харькова — с 3 февраля 2016 года — Индустриальный

 Орджоникидзевский район Баку
 Орджоникидзевский район — название Харагаульского муниципалитета Грузии до 1989 года
 Орджоникидзевский район — название Денисовского района Казахстана в 1938—1997 годах
 Орджоникидзевский район — название Кибрайского района Узбекистана до 1992 года

Объекты, названные в честь Серго Орджоникидзе